Поваровка:

 Поваровка — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области
 Поваровка — посёлок сельского типа в Солнечногорском районе Московской области
 Поваровка — микрорайон пгт Поварово Солнечногорского района Московской области
 Поваровка — железнодорожная платформа на главном ходу Октябрьской железной дороги (Ленинградское направление Московского ж.д. узла) в Солнечногорском районе Московской области